Newtonia kan syfta på:

 Newtonia (djur) – ett släkte av tättingar
 Newtonia (växter) – ett släkte av växter